Григорий (Гирш) Ефимович Рыклин (, Литовск, Стародубский уезд, Черниговская губерния — 6 марта 1975, Москва) — советский писатель и журналист, сатирик.

Биография 
Печатался с 1918 года. С 1938 по 1948 год  журнала «Крокодил». Автор фельетонов и других сатирических произведений. Работал в редакции «Известий». Похоронен на  в Москве, рядом с сыном Александром (1921—1942).

Награды 
 орден Трудового Красного Знамени (23.09.1945)

Сочинения 
 Газета и селькор. — , 1925.
 Десять бесед с селькором. — , 1925.
 Деревня в 1905 году. —  — , 1926.
 Вообще и в частности. —  — , 1928. Еврейский колхоз. - М., 1931.
 Для эстрады. —  — , 1937.
 Знакомые всё лица. — , 1958.
 Простите, читатель… — , 1961.
 Нельзя не удивляться. — , 1962.
 Вот какие дела! — , 1963.
 А у нас в Зареченске. Рассказы и фельетоны. — , 1966.
 Семьдесят пять. — , 1969.
 Грустный рассказ и другие веселые истории. — , 1970.
 Если память мне не изменяет… — , 1968 (2-е изд.: , 1973).

Примечания

Ссылки 
 
 «Мы все живем под гос…страхом» (Известинцы — об известинцах)
 Новодевичье кладбище 
 Макаров А. О книге Г. Рыклина "Дать по шапке"// Культура и жизнь, 1948, 11 мая

Родившиеся в Стародубском районе
Юмористы СССР
Сатирики СССР
Редакторы журналов
Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Сотрудники журнала «Крокодил»
Главные редакторы журнала «Крокодил»